

Araignées 
 Melchisedec, genre d'araignées
 Melchisedec birni, espèce d'araignées
 Melchisedec thevenot, espèce d'araignées

Personnes 
 Melchisédech, personnage biblique
 , personnage du Décaméron de Boccace
  (1566-1616), sculpteur et ingénieur italien
 Melchisédech Thévenot (1620-1692), inventeur du niveau à bulle
 Léon Melchissédec (1843-1925), chanteur d'opéra
 , primat de l'Église orthodoxe de Géorgie
 Melkisedek II Bagration, primat de l'Église orthodoxe de Géorgie
 Melkisedek III, primat de l'Église orthodoxe de Géorgie

Toponymie 
 Dominion du Melchizedek, micronation prétendument basée sur le personnage biblique Melchisédech

Voir aussi 
 , manuscrit d'un codex de la Bibliothèque de Nag Hammadi
 , sculpture du personnage biblique Melchisédech par Jacques Bergé
 Melchizédec, bouteille qui doit son nom au personnage biblique Melchisédech